Gilad Shalit (1986-), militaire israélien,
  (1886-1976), compositeur et musicien germano-américain,
 Jean Schalit (1936-2020), journaliste et homme de presse français,
 Moshe Shalit (1885-1941), intellectuel juif de Lituanie.

Shallit 
 Jeffrey Shallit (1957-), informaticien et mathématicien américain,
 Joseph Shallit (1915-1995), écrivain américain.

Homonymie de patronyme
Patronyme hébreu
Patronyme juif